Miejscowości w USA:
 Yamhill – miasto w stanie Oregon, w hrabstwie Yamhill
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Yamhill (ang. Yamhill County) – w stanie Oregon